Briçonnet ist der Familienname folgender Personen:

Claude Briçonnet, Bischof von Nimes
Denis Briçonnet (1479–1535), Bischof von Saint-Malo, Toulon und Lodève

Michel Briçonnet, Bischof von Nimes
Robert Briçonnet († 1497), französischer Erzbischof